Незаможник (с  — бедняк) — многозначный термин:

 Незаможник — эскадренный миноносец типа «Фидониси».
 Незаможник — до 2016 г. название поселка Гранитное в Казанковском районе Николаевской области
 Незаможник — до 2016 г. название села Заможное в Великомихайловском районе Одесской области.
 Незаможник — до 2016 г. название поселка Хрестовка в Городищенском районе Черкасской области.

См. также 
 Комитет незаможных селян
 Незаможное
Шлях Незаможника